Embalse Cauquenes puede referirse a:

 Embalse Cauquenes, en la Provincia de San Juan, Argentina;
 Laguna Cauquenes, que es ahora un embalse, en la Región de O'Higgins en Chile.